Амон (Ἄμμων) - єгипетський місцевий бог Фів, пізніше його культ поширився на весь Єгипет і жерці ототожнювали його з богом сонця Ра, називаючи Амон-Ра. 
 Амон (цар Юдеї) — цар юдейського царства з 642 по 640 р. до н. е. (). 
 Амон Нітрійський — святий, котрий перебував у Єгипті в IV ст.  
 Амон Печерський, Амон затвірник Печерський, теж Аммон (13 століття, Київ) — православний святий, чернець Печерського монастиря. 
 Амон-е-Еффрене (Amont-et-Effreney) — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Верхня Сона. 
 Овер-ле-Амон (Auvers-le-Hamon) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. 
 Амон-Сул — у творах Дж. Р. Р. Толкіна пагорб на північному сході Еріадору в Середзем'ї.

Див. також
 Отто Аммон (); (7 грудня 1842 —  14 січня) — німецький соціолог, етнолог і євгеніст.